Sezon 2007/2008 Football League Championship (od nazwy sponsora tytularnego nazywanej również Coca-Cola Football League Championship) – trzeci sezon angielskiej drugiej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą Championship. Z Premier League spadły zespoły Charlton Athletic, Sheffield United oraz Watford. W obecnym sezonie było beniaminków: Blackpool, Bristol City oraz Scunthorpe United. Udział brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansowały bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) walczyły o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadły do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

Bristol City wygrało w dwumeczu 4:2.

Hull City wygrało w dwumeczu 6:1.

Finał

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi (ang.)
 Stroje klubów (ang.)

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii